Off pode ser:
Off! - Banda de rock norte americana.
Off! - Marca de repelente de insetos.
Canal OFF - canal de televisão
Spin-off
Off-Broadway
Off-topic
Off-road
Face/Off
Off! - Álbum da banda Estadunidense Off!

Desambiguação